

Villes 
Cleveland est le nom de nombreuses villes à travers le monde.

Angleterre 
 Cleveland est une région aux contours non définis, située dans l'Angleterre du Nord-Est. Il a existé, de 1974 à 1996, un comté de Cleveland, qui ne coïncidait pas avec cette région, et dont la majeure partie est à présent intégrée dans la sous-région de Tees Valley.
 Cleveland, ancienne circonscription du Parlement européen couvrant approximativement cette région.

Canada 
 Cleveland municipalité de canton du Québec dans la municipalité régionale de comté du Val Saint-François

États-Unis 
 Cleveland (Alabama) ;
 Cleveland (Caroline du Nord) ;
 Cleveland (Dakota du Nord) ;
 Cleveland (Floride) ;
 Cleveland (Géorgie) ;
 Cleveland (Illinois) ;
 Cleveland (Minnesota) ;
 Cleveland (Mississippi) ;
 Cleveland (Missouri) ;
 Cleveland (New York) ;
 Cleveland (Ohio) - Dans le langage courant, aux États-Unis, Cleveland désigne cette ville.
 Cleveland (Oklahoma) ;
 Cleveland (Tennessee) ;
 Cleveland (Texas) ;
 Cleveland (Utah) ;
 Cleveland (Virginie) ;
 Cleveland (comté de Chippewa, Wisconsin) ;
 Cleveland (comté de Jackson, Wisconsin) ;
 Cleveland (comté de Manitowoc) ;
 Cleveland (comté de Marathon) ;
 Cleveland (comté de Taylor, Wisconsin).

Australie 
 Cleveland (Queensland) ;
 Cleveland (Tasmanie).

Personnes 

 Grover Cleveland Alexander, lanceur de la Ligue majeure de baseball ;
 Grover Cleveland, président des États-Unis ;
 Frances Cleveland, épouse du président Grover ;
 Carol Cleveland, membre honoraire des Monty Python ;
 James Cleveland (1931-1991), chanteur et compositeur de gospel américain ;
 Jonathan Cleveland, nageur canadien ;
 Harlan Cleveland, diplomate américain.
 Pat Cleveland, mannequin américain des années 1970.
 William S. Cleveland (1943-), informaticien et statisticien américain

Personnages de fiction 
 Cleveland, personnage de la série télévisée américaine Les Griffin.

Romans 

 Le Philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell, appelé plus couramment Cleveland, est un long roman de l'Abbé Prévost

Entreprises 
 Cleveland est un constructeur de motos américain ;
 Cleveland Golf est un fabricant de matériel de golf.

Navires 

 La classe de croiseurs Cleveland.
 Le Cleveland, paquebot allemand de la HAPAG (1909 - 1933)

Avions 

 Curtiss Cleveland, désignation britannique des Curtiss SBC Helldiver initialement destinés à l'aéronautique navale française cédés par les États-Unis en .

Montagnes 

 Mont Cleveland ;
 Mont Cleveland (Montana) ;
 Mont Cleveland (Vermont) ;
 Pic Cleveland.

Homonymie de localités